Рахмановка — топоним.

Россия 
 Рахмановка — хутор в Бутурлиновском районе Воронежской области;
 Рахмановка — деревня в Краснозоренском районе Орловской области;
 Рахмановка — село в Вадинском районе Пензенской области;
 Рахмановка — деревня в Кошкинском районе Самарской области;
 Рахмановка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.

Украина 
 Рахмановка — исторический район Кривого Рога, бывший посёлок городского типа Криворожского городского совета Днепропетровской области.

См. также